Реки Башкортостана — совокупность всех рек протекающих по территории Республики Башкортостан (Российская Федерация).

Общая характеристика 
Реки республики в основном относятся к двум речным бассейнам — Волжскому (Камскому) и Уральскому. Только часть небольших рек на северо-востоке республики — Уй с его верхними притоками, Миасс и другие — относятся к Обскому бассейну.

Всего в республике насчитывается 12 725 рек общей протяжённостью 57 366 километров.

Системы рек Белой (Агидели) с притоками, Урала (с притоками — Янгелька, Большой Кизил, Худолаз, Большая Уртазымка и Таналык) и крупнейшего притока Урала — реки Сакмары (с притоками Кургашлы, Урман Зилаир, Ялан Зилаир, Большой и Малый Ик) служат путями стока атмосферных осадков в трёх направлениях — на запад, восток и юг.

При этом система реки Белой дренирует западный склон Башкирского Урала с зоной предгорий, система реки Урала — восточный склон, а система реки Сакмары — область южноуральского пенеплена.

Реки западной части республики (в том числе и река Белая ниже своего широтного колена) текут по дну пологих долин обширной Приуральской равнины, а потому и берега их низки и течение более медленно. Густота речной сети на Прибельской увалисто-волнистой равнине составляет 0,25—0,35 км/км², а на Уфимском плато — 0,2—0,3 км/км².

Объемы годового стока (в устье) в реке Белой составляют 30 км³, в р. Уфе — 12,3 км³, в р. Симе — 4,3 км³, в р. Дёме — 1,49 км³, в р. Быстром Таныпе — 1,5 км³, в р. Ай — 2,65 км³, а в р. Юрюзани — 1,95 км³.

Экологическое состояние 

Первые водохранилища на территории Башкортостана построены в XVIII веке. В 2008 году в республике насчитывалось 131 водохранилище (Кармановское, Нугушское, Павловское, Юмагузинское, Акьярское и другие). В Башкортостане наиболее зарегулированы стоки рек Ашкадар, Уршак, Дёма, Чермасан, База, Сюнь и Усень.

Реки Сарва и Яманелга являются памятниками природы и охраняются законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации.

Некоторые факты 
 Русское название Белая — происходит от башкирского Ағиҙел — «белая река»: ак — «белая» и идель — «река». Схожее состав гидронимов имеют и названия двух других крупных рек Башкирии — Кугидель (другое название Дёмы) — «голубая (небесная) река» и Караидель (другое название реки Уфы) — «чёрная река». Происхождение гидронимов связывают с цветовой ориентировкой сторон света у тюркских народов, река Белая преимущественно течёт с юга, Уфа — с севера, а Дёма — с запада. Река Белая в среднем и нижнем течении судоходна.
 Разница во времени между городом Бавлы с соседним городом Октябрьским составляет 2 часа. Поэтому мост через Ик возле г. Октябрьский шутя называют «самым длинным в мире».
 К карстовым рекам Башкирии относятся реки: Атыш-сумган, Агуйузган, Сарваи другие.

Примечания

Литература 
 Атлас туристических ресурсов Республики Башкортостан. Уфа, 2007. 276 с.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 1. А-Б. 2005. — 624 с.; ISBN 5-88185-053-X. т. 2. В-Ж. 2006. − 624 с. ISBN 5-88185-062-9.; т. 3. З-К. 2007. −672 с. ISBN 978-5-88185-064-7.; т. 4. Л-О. 2008. −672 с. ISBN 978-5-88185-068-5.; т. 5. П-С. 2009. −576 с. ISBN 978-5-88185-072-2.; т. 6. Советы нар. хозяйства. — У. 2010. −544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; т. 7. Ф-Я. 2011. −624 с. науч. изд. «Башкирская энциклопедия», г. Уфа.
 Гареев А. М. Реки и озёра Башкортостана. — Уфа: Китап, 2001. — 260 с. ISBN 5-295-02879-8
 Абдюкова Э. А., Кулагин А. Ю., Рашитова Г. С., Абдюкова Г. М. Экологическая оценка воздействия агропромышленного комплекса на состояние малых рек Башкортостана.//Научный журнал КубГАУ, № 73 (09). 2011 г.
 Отчёт о состоянии водных объектов Республики Башкортостан. Уфа, 2011.
 
 

Башкортостан
Реки Башкортостана